Деми́довы (князья Лопухины-Демидовы и Демидовы-Сан-Донато) — род богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Основатели многих уральских городов, внёсшие неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли.

Род Демидовых был внесён в I, II, III части родословных книг Московской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губерний (Гербовник, II, 135 и XIII, 66).

История рода 
В XIX веке Демидовы отходят от предпринимательской деятельности и вливаются в ряды европейской аристократии (с купленным в Италии титулом князей Сан-Донато). Из их числа происходила мать югославского регента Павла Карагеоргиевича. Одна из ветвей рода в 1873 году унаследовала в лице генерал-майора Николая Петровича Демидова имя и титул светлейших князей Лопухиных (его дед гофмейстер Григорий Александрович Демидов был женат на Екатерине Петровне, урождённой светлейшей княжне Лопухиной).

Представители Демидовых активно занимались благотворительностью. Демидовыми были основаны Демидовская премия и Демидовский лицей.

Представители 
Фамилия Демидов изначально произошла от имени родоначальника.

Демид Клементьевич Антуфьев (варианты — Антюфеев, Антифеев, Онтюфеев) 
Отец Никиты Демидова, родоначальника рода Демидовых — Демид Клементьевич Антуфьев, происходил из государственных крестьян. Он приехал в Тулу из села Павшино, чтобы заняться кузнечным делом при тульском оружейном заводе. Из троих его сыновей — Никиты, Семёна и Григория самым предприимчивым и энергичным оказался старший сын — Никита.

Никита Демидович Антуфьев (варианты — Антюфеев, Антифеев, Онтюфеев) 

О начале его известности и первых успехах существует много разных преданий, связанных с именами Шафирова и Петра Великого. Достоверно только то, что искусно приготовленные им образцы ружей понравились Петру, который сделал его поставщиком оружия для войска во время Северной войны. Так как поставляемые Никитой Демидовым ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества, то Пётр в 1701 г. приказал отмежевать в собственность Демидова лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему участок в Щегловской засеке.

В 1702 году Демидову были отданы Верхотурские железные заводы, устроенные на реке Нейве в 1701 г. на Урале, с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. В именной Грамоте от того же года Никита Демидов впервые наименован Демидовым вместо прежнего прозвища Антуфьев.

В 1703 году Пётр приказал приписать к заводам Демидова две волости в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 год Демидов вновь построил четыре завода на Урале и один на реке Оке.

Демидов был одним из главных помощников Петра при основании Петербурга, жертвуя на этот предмет деньгами, железом и т. д.

Акинфий Никитич Демидов 

Сын Никиты Демидовича, Акинфий Никитич (1678—1745) с 1702 года управлял Невьянскими заводами. Для сбыта железных изделий с заводов он восстановил судоходный путь по Чусовой, открытый ещё Ермаком и позже забытый, провёл несколько дорог между заводами и основал несколько поселений по глухим местам вплоть до Колывани; построил 9 заводов и открыл знаменитые алтайские серебряные рудники, поступившие в ведение казны. Он же принимал меры для разработки асбеста, или горного льна, и распространял вместе с отцом добывание и обработку малахита и магнита. Предложение его уплачивать казне всю подушную подать за уступку ему всех солеварен и повышение продажных цен на соль было отвергнуто, несмотря на посредничество Бирона, делавшего у него громадные денежные займы.

В 1726 году Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством возведён в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду «с привилегией против других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять». По его завещанию значительная доля его наследства предназначалась сыну его от второго брака, Никите; старшие сыновья возбудили процесс, и по высочайшему повелению генерал-фельдмаршал Бутурлин произвёл между ними равный раздел.

Никита Никитич Демидов 

Брат Акинфия Никита (кон. 1680-х/нач. 1690-х — 1758) отличался крутым нравом, и в его деревнях и на заводах часто вспыхивали крестьянские бунты. Никита Никитич, знаток горнозаводского дела, активно работал в Берг-коллегии и основал железоделательные Нижнешайтанский, Буйский, Кыштымский, Лайский заводы и Давыдовский медеплавильный завод, за что в 1742 году его возвели в чин статского советника. Никита Никитич имел пятерых сыновей.

Прокофий Акинфиевич Демидов 

Старший сын Акинфия, Прокофий (1710—1786), был известен своими чудачествами. Так, в 1778 г он устроил в Петербурге народный праздник, который вследствие громадного количества выпитого вина был причиной смерти 500 человек. Однажды он скупил в Петербурге всю пеньку, чтобы проучить англичан, заставивших его во время пребывания в Англии заплатить непомерную цену за нужные ему товары. Громадные богатства, полученные по разделу (четыре завода, которые он потом продал купцу Собакину, до 10 000 душ крестьян, более 10 сел и деревень, несколько домов и пр.), и доброе сердце сделали Прокофия Демидова одним из значительнейших общественных благотворителей. На пожертвованные им 1 107 000 руб. основан Московский воспитательный дом. Им же учреждено коммерческое училище, на которое он пожертвовал 250 000 руб. (1772). Когда стали открываться народные училища и главные нар. уч., Прокофий пожертвовал на них 100 000 руб. С именем его связывается также учреждение ссудной казны и Нескучного сада в Москве.

Григорий Акинфиевич Демидов 

Средний сын Акинфия, Григорий (1715—1761), больше интересовался ботаникой, чем предпринимательством. Более всего он известен как создатель первого в России научного ботанического сада под Соликамском и как корреспондент шведского учёного Карла Линнея. Также Григорию выпала судьба спасать фонды библиотеки Академии наук после пожара 5 декабря 1747 года. Его трёхэтажный дом на Васильевском острове на 20 лет, до 1766 года, принял библиотеку и собрание Кунсткамеры. Григорий, благодаря своим дипломатическим способностям, упорству и бесконечным благодеяниям добился в 1755 году у императрицы Елизаветы Петровны раздела Акинфиевого наследства, дав наконец возможность всем братьям вести самостоятельную жизнь.

Никита Акинфиевич Демидов 

Младший сын, Никита Акинфиевич (1724—1789), отличался любовью к наукам и покровительствовал учёным и художникам. Он издал «Журнал путешествия в чужие края» (1766), в котором много верных замечаний, указывающих на широкую наблюдательность автора. Состоял в переписке с Вольтером; в 1779 году учредил при Академии художеств премию-медаль «за успехи в механике».

Николай Никитич Демидов 

Внук Акинфия Демидова, Николай Никитич (1773—1828), начал службу адъютантом при князе Потёмкине во время второй турецкой войны; построил на свой счёт фрегат на Чёрном море.

 В 1807 году пожертвовал дом в пользу Гатчинского сиротского института.
 В 1812 году выставил на свои средства целый полк солдат («Демидовский»).
 В 1813 году подарил Московскому университету богатейшее собрание редкостей и в том же году построил в Петербурге четыре чугунных моста.

Живя с 1815 года почти постоянно во Флоренции, где он был русским посланником, он, однако, много заботился о своих заводах, принимал меры к улучшению фабричной промышленности в России, развёл в Крыму виноградные, тутовые и оливковые деревья; в 1819 году пожертвовал на инвалидов 100 000 рублей, в 1824 году, по случаю наводнения в Петербурге, на раздачу беднейшим жителям — 50 000 руб.; в 1825 году — собственный дом для «Дома Трудолюбия» и 100 000 рублей.

Составил во Флоренции богатейшую картинную галерею. Благодарные флорентинцы за основанные им детский приют и школу поставили ему памятник (1871).

Герб Демидовых украшает фронтон собора Святой Розы среди гербов других спонсоров строительства собора.

Павел Григорьевич Демидов 

Павел Григорьевич (1738—1821), сын Григория Акинфиевича, правнук Никиты Демидовича, образование получил в Гёттингенском университете и Фрейбергской академии. Много путешествовал по Западной Европе. «За обширные познания в натуральной истории и минералогии» Екатерина II пожаловала его в советники берг-коллегии. Находился в переписке с Линнеем, Бюффоном и другими заграничными учёными; составил замечательную естественнонаучную коллекцию, которую вместе с библиотекой и капиталом в 100 000 руб. подарил Московскому унив. (1803).

Когда в 1802 г был издан манифест об учреждении министерств, заключавший в себе, между прочим, призыв к пожертвованиям на дело образования в России, Демидов одним из первых откликнулся на него. В 1803 г на пожертвованные им средства (3578 душ крестьян и 120 000 р.) основано «Демидовское высших наук училище» (затем Демидовский юридический лицей).

В 1805 г он пожертвовал для предполагаемых университетов в Киеве и Тобольске по 50 000 р.; тобольский капитал к 80-м годам возрос до 150 тысяч руб. и Демидов стал одним из главных учредителей Томского университета, в актовом зале которого и поныне вывешен портрет Демидова.

В 1806 г он пожертвовал Московскому университету мюнцкабинет, состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. В Ярославле ему поставлен памятник, открытый в 1829 г.

Павел Николаевич Демидов 

Павел Николаевич, старший сын Николая Никитича, егермейстер (1798—1841). Он несколько лет служил губернатором в Курске и прослыл благотворителем края. Во время эпидемии холеры 1831 г построил в Курске четыре больницы; за его счёт воздвигнут памятник поэту Богдановичу.

Известен как учредитель так называемых «Демидовских наград», на которые жертвовал при жизни и назначил выдавать в течение 25 лет со времени его смерти по 20 000 р. ассигнациями или 5714 руб. сер. ежегодно.

Анатолий Николаевич Демидов 

Анатолий Николаевич (сын Николая Никитича, 1812—1870). Большую часть своей жизни прожил в Европе, изредка лишь приезжая в Россию.

Крупнейшие его пожертвования:
 основание «Демидовского дома призрения трудящихся» в СПб., на что им дано более 500 000 рублей;
 основание «Николаевской детской больницы», на которую он пожертвовал вместе с братом Павлом Николаевичем 200 000 рублей.

В 1841 году он женился на племяннице Наполеона I, принцессе Матильде. Купив княжество Сан-Донато, он стал называться князем Сан-Донато, но только за границей.

За его счёт снаряжена была в 1837 году учёная экспедиция в Южную Россию (обзор её результатов издан под заглавием: «», (1838, русский пер. M., 1853); он же дал средства на путешествие по России в 1837 году французского художника Андре Дюрана (André Durand), составившего и издавшего в Париже альбом видов «Voyage pittoresque et archéologique en Russie».

Под псевд. Nil-Tag Демидов поместил о России ряд писем в «Journal des Debats» и издал их отдельной книгой: «».

Павел Павлович Демидов 

Павел Павлович (1839—1885), сын Павла Николаевича, окончил курс в юридическом факультете Спб. университета, служил в посольствах парижском и венском, был советником губернского правления в Каменец-Подольске, с 1871 по 1876 г был киевским городским головой.

Во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. был чрезвычайным уполномоченным СПб. «Общества „Красного креста“». На его средства издавалась одно время в СПб. газета «Россия». В 1883 г. он написал брошюру «Еврейский вопрос в России». Унаследовал от бездетного дяди, Анатолия Николаевича, титул князя Сан-Донато, утверждённый за ним в 1872 г. Александром II.

Сегодня титул «князь Демидофф ди сан Донато» носит ещё один Павел (1937) — Пауль князь Демидофф (Австрия — Мондзее). Лектор в папских колледжах и университетах. Член Папского Ордена — Св. Сильвестра. Почётной гражданин города Барселоны. Гроссмейстер Ордена Тамплиеров. Рыцарь Большого Креста за заслуги Ордена Тевтонских рыцарей.

Память 
 В память о заслугах Демидовых в XIX веке были установлены Демидовские столпы: один монумент в Барнауле, другой — в Ярославле.
 В Петербурге их имя носит Демидов мост, соединяющий берега канала Грибоедова по оси нынешнего переулка Гривцова.
 До 1952 года переулок Гривцова назывался Демидов переулок.
 За большой финансовый и культурный вклад в жизнь Флоренции Демидовы удостоились чести быть увековеченными на фасаде собора Санта Мария дель Фьоре. Их родовой герб виден там и в наши дни.

В культуре 
 Становлению семейного дела Демидовых посвящён советский исторический фильм 1983 года.
 О трех поколениях рода Демидоовых рассказывает трилогия Евгения Фёдорова  «Каменный пояс» (романы «Демидовы», «Наследники», «Хозяин каменных гор»).

Второй род Демидовых 
Другой род Демидовых происходит от действительного статского советника Василия Ивановича Демидова (1741). Сын его, Иван Васильевич (умер в 1799 г.), был при Екатерине II генерал-поручиком и флота генерал-цейхместером (то есть начальником морской артиллерии). Этот род внесён в I часть родословных книг Казанской, Новгородской и Орловской губерний.

Описание герба 
Действительный статский советник Василий Демидов пожалован с потомством императрицей Елизаветой Петровной в 1751 году в дворянское Российской империи достоинство.

В золотом поле голубой столп с наложенною на нём серебряною садовою при короне отрезанной лилией. Над щитом открытый, к правой стороне обращённый, стальной, полированный дворянский шлем о трёх обручах, украшенный бурелетом и двумя сверх оного распростёртыми золотыми крылами, на которой повторен тот же голубой столп с изображенною на нём серебряной садовой лилией. По сторонам щита опущен шлемовый намёт голубого цвета с правой стороны подложен золотом, с левой серебром. На шее золотой клейнод.

Примечания

Литература 

 Чумаков В. Ю. Демидовы. Пять поколений металлургов России. — : ЗАО «Бизнеском». — 2011. — 272 с. — (Серия: «Великие российские предприниматели», том 2) — ISBN 978-5-91663-088-6
 Огарков В. В. Демидовы, основатели горного дела в России. СПб., 1891.
 
 Головщиков К. Д. «Род дворян Демидовых». — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1881. — 106 с.
 «Каменный пояс», Евгений Фёдоров, роман-трилогия.
 Ипполитова Г. Аврора Демидова — графиня Ногера. — , 2009.
 Ипполитова Г. А. Итальянская глава о Демидовых: Николай Никитич и сыновья. — : изд-во Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 2013. — 109 с. с илл.
 Ипполитова Г. А. Демидовы: тульские кузнецы, дворяне, графы, князья и Принцесса Матильда Бонапарт (Демидова). Альбом с иллюстрациями, 2016.
 Демидовский временник: Исторический альманах. Книга I, Книга II. — Екатеринбург: Демидовский институт, 1994—2008.
 
 Сост. И.Н. Ельчанинов. Материалы для генеалогии Ярославского дворянства. Вып. 8 (1-ая половина). Ярославль. 1916. Демидовы. К.Н. Демидовы сан Донато светлейшие князья Лопухины-Демидовы. стр. 3-23. 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Князья Лопухины-Демидовы и Демидовы-сан-Донато. стр. 15-16.

Ссылки 

 Поколенная роспись рода основателя Демидовского лицея П. Г. Демидова
 Демидова Н. Г. История династии // Международный Демидовский фонд. — 17.11.2008.
 Наследие Демидовых
 Новые данные о происхождении Демидовых
 Елена И. Краснова. Нисходящая мужская поколенная родословная уральских промышленников Демидовых
 Фёдоров, Евгений. Каменный пояс
 Демидовский институт. Научное и культурно-просветительское общественное учреждение.
 
 
 Гербовое дело Демидовых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Владимирской, Калужской, Московской, Нижегородской и Санкт-Петербургской губ. 1871 г. РГИА, ф.1343, оп.20, д.1063
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображён молот